Российское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Российское сельское поселение — входит в Балахтинский район Красноярского края
 Российское сельское поселение — входит в Вяземский район Смоленской области